Campo-Formio steht für:

 Campo-Formio (Métro Paris), eine Station der Metro Paris
 Frieden von Campo Formio, ein Friedensvertrag von 1797